La Línea K del Metro de Medellín, también conocida como Metrocable de Santo Domingo Savio, es una línea de teleférico utilizada como sistema de transporte masivo de mediana capacidad, inaugurada el 7 de agosto de 2004. Su trazado atraviesa la zona nororiental del municipio de Medellín de oriente a occidente y viceversa, en una longitud total de 2,07 km, de forma elevada. Posee una capacidad máxima de 3.000 pasajeros hora sentido, 93 telecabinas, un tiempo de recorrido de 9 minutos con una frecuencia máxima de 12 segundos entre telecabinas y una velocidad comercial de 18 km/h.

Cuenta con cuatro estaciones, dos de ellas con integración a otras líneas y todas elevadas. Sirve directamente a la comuna de Castilla con una estación, a la comuna de Santa Cruz con una estación y la comuna de Popular con dos estaciones. 

La Línea K se eleva 399 metros, sorteando una pendiente promedio del 20% y una pendiente máxima de 49%, apoyándose en 20 pilonas con una altura mínima de 10,5 metros y una máxima de 33,6 metros.

Inauguración 

El 30 de julio de 2004 fue inaugurada la Línea K del Metro de Medellín, dando inicio a su operación instructiva. El 7 de agosto de 2004 se da inicio a la operación comercial de la línea.

Recorrido 
La línea K es una de las cinco líneas del Metrocable de Medellín operadas por el Metro de Medellín y la primera en ser inaugurada el 30 de julio de 2004. Cuenta con 4 estaciones, 2 de ellas con integración y posee una longitud total de 2,07 km. Su trazado discurre en el nororiente.

Estaciones 

Estaciones de la Línea K del Metro de Medellín de occidente a oriente.

Referencias 

Teleféricos en Medellín
K